Thoiry ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Thoiry (Ain) im Département Ain
 Thoiry (Savoie) im Département Savoie
 Thoiry (Yvelines) im Département Yvelines